Бромелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бромелл, Генри (1947—2013) — американский романист, сценарист и режиссёр.
 Бромелл, Трэйвон — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 100 метров.